Глеб Смирно́в:
 Смирнов, Глеб Борисович (1908—1981) — советский живописец.
 Смирнов, Глеб Викторович (род. 1969) — российский искусствовед, магистр философии, журналист.